South Hamilton ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 South Hamilton (Massachusetts)
 South Hamilton (New York)
 South Hamilton (Ohio)